El Bajio eller El Bajío kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Bajío, Oaxaca, Santa María Petapa, 
 El Bajío, Veracruz, Córdoba, 
 El Bajío, Nuevo León, 
 El Bajío, Tabasco, Centro, 
 El Bajío, Chiapas, Siltepec, 
 El Bajío, San Miguel el Alto, 
 El Bajío, Durango, 
 El Bajío, Zapotlanejo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar